Amphoe Wapi Pathum (in Thai ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Maha Sarakham. Die Provinz Maha Sarakham liegt im Zentrum der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Amphoe Kae Dam grenzt an die folgenden Distrikte (von Süden im Uhrzeigersinn): an die Amphoe Na Dun, Na Chueak, Borabue, Mueang Maha Sarakham und Kae Dam in der Provinz Maha Sarakham, sowie an die Amphoe Si Somdet, Chaturaphak Phiman, Kaset Wisai und Pathum Rat der Provinz Roi Et.

Geschichte 
Die Geschichte des Amphoe Wapi Pathum geht zurück auf Müang Wapi Pathum, die um 1900 zu einem Amphoe umgeändert wurde.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Wapi Pathum ist in 15 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 240 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Wapi Pathum (Thai: ), bestehend aus Teilen des Tambon Nong Saeng.

Außerdem gibt es 15 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Nong Saeng (Thai: )
 Kham Pom (Thai: )
 Suea Kok (Thai: )
 Dong Yai (Thai: )
 Pho Chai (Thai: )
 Hua Ruea (Thai: )
 Khaen (Thai: )
 Ngua Ba (Thai: )
 Na Kha (Thai: )
 Ban Wai (Thai: )
 Nong Hai (Thai: )
 Pracha Phatthana (Thai: )
 Nong Thum (Thai: )
 Nong Saen (Thai: )
 Khok Si Thonglang (Thai: )

Einzelnachweise 

Wapi Pathum